Leribe, città del Lesotho, detta anche Hlotse
Distretto di Leribe
Diocesi di Leribe
Leribe, località di Bobonong, in Botswana